Tarata steht für:

 Tarata, Stadt im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Municipio Tarata, Landkreis im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Provinz Tarata, Provinz in der Region Tacna, Peru
 Tarata (Peru), Stadt in der Region Tacna, Peru